Zion Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Zion Hill (Kentucky)
 Zion Hill (Mississippi)
 Zion Hill (Pennsylvania)
 Zion Hill (South Carolina)
 Zion Hill (Tennessee)
 Zion Hill (Guadalupe County, Texas)
 Zion Hill (Jasper County, Texas)
 Zion Hill (Upshur County, Texas)